WMP:
Windows Media Player — бесплатный проигрыватель звуковых и видео файлов для Windows, производимый корпорацией Microsoft.
HD Photo (бывшее название Windows Media Photo) — новый графический формат, предложенный Microsoft в мае 2006 года.